

Acronimi

 FIAM – Fabbrica Italiana Automobili Motori
 FIAM – Federazione Italiana Arti Marziali
FIAM – Fabbrica Italiana Ascensori Montacarichi

Aziende

 Fiam Italia – azienda leader nella produzione di complementi d'arredo in cristallo curvato, premiata col Premio Compasso d'Oro nel 2001